«Katharine McPhee» — перший студійний альбом американської співачки Кетрін МакФі. В США вийшов 30 січня 2007. За перший тиждень було продано 116,000 копій. Станом на 2009 було продано понад 378,000 копій.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
Кетрін МакФі  на Myspace

Альбоми Кетрін МакФі
Музичні альбоми 2007
Альбоми RCA Records
Дебютні альбоми 2007